Kington ist Name oder Namensbestandteil mehrerer geografischer Objekte in England:

 Kington (hundred)
 Kington (Herefordshire)
 Kington (Worcestershire)
 Kington (Wales)
 Kington Langley (Wiltshire)
 Kington Magna (Dorset)
 Kington St Michael (Wiltshire)
 West Kington (Wiltshire)

Siehe auch:
 Kineton
 Kingstone (Somerset)
 Kingston
 Kingston Bridge
 Kingstown
 Kinston